Офенбах може да се отнася за:

 Жак Офенбах – френски композитор
 Офенбах ам Майн - германски град в Хесен
 Офенбах (окръг), окръг в Германия